Noves (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bouches-du-Rhône
 Novés, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo